Simona Halep era la detentrice del titolo, ma si è ritirata nei quarti di finale contro Marie Bouzková.

In finale Bianca Andreescu ha conquistato il titolo a seguito del ritiro di Serena Williams sul punteggio di 3-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Ashleigh Barty (secondo turno)
  Naomi Ōsaka (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Simona Halep (quarti di finale, ritirata)
  Kiki Bertens (terzo turno)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Serena Williams (finale, ritirata)

  Aryna Sabalenka (primo turno) 
  Anastasija Sevastova (primo turno) 
  Belinda Bencic (terzo turno) 
  Angelique Kerber (primo turno) 
  Johanna Konta (primo turno) 
  Madison Keys (primo turno) 
  Caroline Wozniacki (secondo turno) 
  Anett Kontaveit (terzo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Leylah Annie Fernandez (primo turno)
  Svetlana Kuznetsova (terzo turno)

  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Maria Sharapova (primo turno)

Alternate 

  Anastasia Pavlyuchenkova (secondo turno)

Qualificate 

  Ekaterina Alexandrova (terzo turno)
  Marie Bouzková (semifinale)
  Jennifer Brady (secondo turno)
  Francesca Di Lorenzo (secondo turno)
  Misaki Doi (primo turno)
  Polona Hercog (primo turno)

  Tatjana Maria (secondo turno, ritirata)
  Anastasia Potapova (primo turno)
  Alison Riske (secondo turno)
  Iga Świątek (terzo turno)
  Ajla Tomljanović (primo turno, ritirata)
  Wang Xiyu (primo turno)

Lucky loser 

  Zhang Shuai (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2019